Morango - em inglês, strawberry
Ou ainda:
Strawberry Alarm Clock
Strawberry Field

Localidades

Strawberry (Arizona)
Strawberry (Arkansas)
Strawberry (Califórnia)
Strawberry (Nevada)
Strawberry Point

Desambiguação